Чьерна-Вода — многозначное географическое название.

 Чьерна-Вода (приток Малого Дуная) — река, приток Малого Дуная.
 Чьерна-Вода (приток Попрада) — река, приток Попрада.
 Чьерна-Вода (приток Ужа) — река, приток Ужа.
 Чьерна-Вода (село) - село в Словакии близ Братиславы.